Zkratka BIE má více významů:
 Bureau of International Expositions — Mezinárodní úřad pro výstavnictví
 BIE — zkratka ve výpočetní technice
 Bié — plošina v Angole

Rozcestníky - 3 znaky